André Morizet (1876-1942), un homme politique socialiste français, ancien sénateur-maire SFIO de Boulogne-Billancourt
 Isabelle Morizet (1955), plus connue sous son nom de scène Karen Cheryl, chanteuse et animatrice de radio

Voir aussi
 Famille Kosciusko-Morizet